Le secrétaire d'État au Changement climatique et au Net Zero du cabinet fantôme est le membre du cabinet fantôme du Royaume-Uni chargé de la politique de l'opposition sur la politique énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique.

Après la nomination de Theresa May au poste de Premier ministre en , le département a été dissous et fusionné avec le département des Affaires, de l'Innovation et des Compétences pour former le département des Affaires, de l'Énergie et des Stratégies industrielles.

En 2021, il est recréé à la suite du remaniement du cabinet fantôme de Keir Starmer et remis à Ed Miliband, qui occupait déjà le poste de mai à octobre 2010.

Secrétaire d'État à l’Énergie de l'ombre (1974-1992)

Secrétaire d'État à l'Énergie et au Changement climatique de l'ombre (2008-2016)

Secrétaire d'État au Changement climatique et au Net Zero de l'ombre (depuis 2021)

Opposition officielle

Libéraux-démocrates 

Opposition officielle (Royaume-Uni)